Peter King peut désigner :

 Peter King, homme politique et juge nord-irlandais ;
 Peter King (v. 1669-1734), , homme politique anglais ;
 Peter King (1776-1833), , homme politique anglais ;
 Peter King (1811-1885), homme politique britannique ;
 Peter King (1916-1962), militaire britannique ;
 Peter King (1938-), musicien nigérian ;
 Peter King (1940-2020), saxophoniste britannique ;
 Peter King (1943-), footballeur britannique ;
 Peter T. King (1944-), homme politique américain ;
 Peter King (1951-), homme politique britannique ;
 Peter King (1952-), homme politique australien ;
 Peter King (1955-), maquilleur britannique ;
 Peter King (1957-), journaliste sportif américain ;
 Peter King (1964-2012), footballeur britannique ;
 Peter King (1975-), musicien et producteur australien ;
 Peter Maurice King, homme politique australien.

Pete King peut désigner :
  (1914-1982), compositeur américain ;
 Pete King (1929-2009), saxophoniste britannique ;
 Pete King (1958-1987), batteur britannique.